Джеймс То́мсон (James Thomson): Томсон, Джеймс (1700—1748) — шотландский поэт и драматург.
  (1786—1849) — ирландский математик.
 Томсон, Джеймс (1822—1892) — британский инженер и физик.
 Томсон, Джеймс (1828—1897) — американский энтомолог, специалист по жукам.
 Томсон, Джеймс (1834—1882) — шотландский поэт и критик.
 Томсон, Джеймс (1894—19??) — шотландский футболист.
 Томсон, Джеймс Джон (1851—1915) — шотландский футболист.